Die Football League First Division 1981/82 war die 83. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 1981 und endete am 21. Mai 1982.

Der FC Liverpool gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Ipswich Town seine mittlerweile 13. Meisterschaft. Alle drei Aufsteiger Swansea City, West Ham United und Notts County konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leeds United, die Wolverhampton Wanderers und der FC Middlesbrough den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger FC Watford, Norwich City und Luton Town ersetzt werden.

Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||16
||20
||21
||25
||19
||25
||24
||27
||22
||25
||24
||24
||18
||24
||17
||24
||28
||25
||23
||23
||25
||24

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1981/82 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1981-82 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1981/82
Fußballsaison 1981/82
ru:Футбольная лига Англии 1985-1986